

Geografia
Bacino di Foxe – bacino marino situato nell'Artico canadese
Canale di Foxe – braccio di mare del mar Glaciale Artico situato a nord del Canada
Penisola di Foxe – penisola situata nell'estremità meridionale dell'isola di Baffin

Persone
Earle Foxe – attore statunitense
Hayden Foxe – calciatore australiano 
John Foxe – teologo, storico, agiografo e martirologo britannico
Luke Foxe – esploratore britannico
Richard Foxe – vescovo cattolico britannico